Kłopotliwy gość – polski film z 1971 roku
 Kłopotliwy gość – francuski film z 2007 roku